Martinelli se poate referi la:
 Francesco (Franz) Martinelli (1651-1708), arhitect austriac de origine italiană 
 Anton Erhard Martinelli (1684-1747), arhitect vienez, proiectantul Catedralei din Blaj
 Johann Baptist Martinelli (1701-1754), arhitect și constructor, realizatorul Catedralei din Blaj 
Elsa Martinelli (1935-2017), actriță italiană 
 Giovanni Innocenzo Martinelli (1942–2019), episcop libian
Paolo Martinelli (n. 1952), inginer italian
Gabriel Martinelli (n. 2001), fotbalist brazilian 

Dezambiguizare
Nume proprii